Кубок УЕФА 2000/01 годов — 30-й розыгрыш кубка УЕФА, победителем стал «Ливерпуль», в драматичном финале обыгравший по правилу золотого гола «Депортиво Алавес», Это был третий Кубок УЕФА для «Ливерпуля». Также они выполнили своеобразный кубковый хет-трик, завоевав в сезоне ещё Кубок Англии и Кубок Футбольной лиги.

Рейтинг ассоциаций 
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Кубке УЕФА 2000/2001 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1994/1995 до сезона 1998/1999 включительно.

Участники 
В розыгрыше Кубка УЕФА 2000/2001 приняли участие 145 команд из 51 ассоциации УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 1998/1999:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 6: 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 8 (Россия и Греция): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 9 по 15: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 21: 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 22 по 49: 2 команды (1 команда от Лихтенштейна)
 Ассоциации, занявшие места с 50 по 51 (Андорра и Сан-Марино): 1 команда

Вне указанных квот в турнире имели право принимать участие следующие команды:
 3 команды из стран, победивших в конкурсе Fair-Play по итогам сезона-1999/2000
 3 победителя Кубка Интертото 2000
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2000/2001
 8 клубов, занявших третьи места в первом групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2000/2001

Квалификационный раунд
 2 чемпиона ассоциаций Андорра и Сан-Марино
 31 обладатель кубка из ассоциаций 19-49 мест
 33 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 16-49 мест (кроме Лихтенштейна)
 13 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях 9-21 мест
 3 клуба из стран-победителей конкурса Fair-Play
Первый раунд
 41 клуб, победивший в квалификационном раунде
 18 обладателей кубка из ассоциаций 1-18 мест
 2 клуба, занявшие третьи места в ассоциациях 7-8 мест (Россия и Греция)
 5 клубов, занявшие четвёртые места в ассоциациях 4-8 мест
 8 клубов, занявшие пятые места в ассоциациях 1-8 мест (от Франции и Англии — обладатели Кубка Лиги)
 3 клуба, занявшие шестые места в ассоциациях 1-3 мест (Италия, Испания и Германия)
 3 победителя Кубка Интертото 2000
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2000/2001
Второй раунд
 48 клубов, победивших в первом раунде
Третий раунд
 24 клуба, победивших во втором раунде
 8 клубов, занявших третьи места на первом групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2000/2001
Четвёртый раунд
 16 команд, победивших в третьем раунде
Плей-офф
 8 команд, победивших в четвёртом раунде, играют четвертьфиналы, полуфиналы и финал

Список участников 
В скобках указано, в каком качестве клуб квалифицировался в свой стартовый раунд турнира:
 ОК: обладатели национального кубка
 ФК: финалисты национального кубка
 ОКЛ: обладатели кубка Лиги
 н-е: место в национальном чемпионате
 ФП: Фейр-плей
 ИТ: победители Кубка Интертото
 ЛЧ: перешедшие из Лиги чемпионов
 1ГЭ: занявшие третьи места на групповом этапе
 О-3: проигравшие в третьем квалиффикационном раунде

Квалификационный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 

|}
1 Этот матч был сыгран на стадионе Prater Stadium в Вене, а не на домашнем стадионе «Црвены Звезды» в Белграде, так как руководство «Лестер Сити» заявило УЕФА, что проведение матча в Югославии может быть опасным из-за политической ситуации там. УЕФА приняло решение о переносе матча 12 сентября 2000 года — всего за 9 дней до назначенной даты матча (21 сентября 2000 года). Решением УЕФА было перенесено не только место проведения матча, но и дата его проведения — на неделю позже, был создан очень неудачный прецедент, поскольку ни один другой соперник «Црвены Звезды» (в том числе «Порту» и «Сельта») не выдвигал таких требований.

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвёртый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок УЕФА 2000/01 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 2000/01 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 2000/01 на сайте RSSSF

Сезон 2000/01
Футбол в Европе в 2000 году
Футбол в Европе в 2001 году